3. Panzerdivision steht für folgende militärische Einheiten:
  3. Panzerdivision (Bundeswehr)
  3. Panzergrenadier-Division der Wehrmacht
  3. leichte Division, siehe 8. Panzer-Division (Wehrmacht)
  3. Panzer-Division (Wehrmacht)
  3. SS-Panzer-Division „Totenkopf“, siehe SS-Division Totenkopf
  3rd Armored Division (Vereinigte Staaten)
  3rd Armoured Division
  3. Panzerdivision (Syrien)
  3. Panzer-Division (Japanisches Kaiserreich)

Siehe auch:
 3. Division

Liste militärischer Divisionen nach Nummern